Heineken Open 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 10–17 stycznia 2009 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród 480 750 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Nowej Zelandii